Лисья гора — гора в Нижнем Тагиле
 Лисья гора (Балашиха) — насыпанный из мусора холм и горнолыжный комплекс в Балашихе